Cryptonchus är ett släkte av rundmaskar. Cryptonchus ingår i familjen Cryptonchidae. 

Cryptonchus är enda släktet i familjen Cryptonchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Cryptonchus